Se även Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2008.

Africa Cup of Nations 2008 var den 26:e upplagan av de afrikanska mästerskapet i fotboll. Turneringen spelades i Ghana, efter att de besegrade Libyen i en omröstning som arrangerades av Caf. Turneringen spelades mellan 20 januari och 10 februari 2008. Egypten försvarade titeln efter finalseger, 1–0, mot Kamerun. Slutsegern gav Egypten en plats i Fifa Confederations Cup 2009. Ghana slog Elfenbenskusten i matchen om bronsmedaljerna.

Se även

Värdstäder

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målskyttar

Externa länkar 
 Confederation of African football

2008 i Ghana
2008
Internationella fotbollstävlingar i Ghana
Fotbollsåret 2008